Карпово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.

Входит в состав Панинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Панинский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Белозерска составляет 79 км, до центра муниципального образования деревни Панинская — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Бараково, Мыстино, Урицкое.

Население по данным переписи 2002 года — 31 человек (16 мужчин, 15 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Карпово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Белозерского района (Вологодская область)